over-the-counter (financieel), een begrip uit de financiële wereld
 over-the-counter (medisch), een synoniem van zelfzorgmedicijn